Ізон — мова, що належить до нігеро-конголезької макросімʼї, іджоїдної сімʼї. Поширена в Нігерії (штати Баєлса, Дельта, Ондо, Едо). Вивчається в початковій школі, виходять радіо- і телепередачі.

Писемність 
Писемність мови ізон та її діалектів заснована на латиниці.

Нижче наведена абетка для власне мови ізон

 Буква ngh поширена у частині діалектів.
 Довгі голосні на письмі передаються подвоєнням букв для відповідного голосного.
 Назалізація голосних передавалась написанням букви n після букви для голосного.
 Тони передаються так: буква для голосного без діакритичних знаків — низький тон; буква для голосного з акутом (´) — високий тон.
Діалект еґбема має трохи іншу абетку, яку у 1970-х роках розробив Річард О Нвауфа (Richard O Nwaufa).

 Довгі голосні на письмі передаються подвоєнням букв для відповідного голосного.
 Подвоєння приголосних передається подвоєнням букв для відповідного приголосного.
 Тони передаються шляхом простановки над буквами для голосних діакритичних знаків: акут ( ´ ) — високий тон; гравіс ( ` ) — низький.

Примітки

Зображення

Додаткові джерела і посилання 
  Kay Williamson. «Dictionary of Kolokuma Ịzọn».

Писемності Африки
Мови Нігерії
Іджоїдні мови